Ворόнежский эконόмико-правовόй институ́т (ВЭПИ) — высшее учебное заведение в городе Липецке.

Филиалы ВЭПИ 
ВЭПИ имеет 4 филиала в городах России и одно полноценное отделение. Ниже представлена информация о них.

Примечания